— японский футболист, защитник английского клуба «Арсенал» и национальной сборной Японии.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной академии клуба «Ависпа Фукуока». В основном составе японского клуба дебютировал 13 июля 2016 года в матче Джей-лиги 1 против клуба «Токио». 19 марта 2017 года забил свой первый гол за клуб в матче Джей-лиги 2 против «Роассо Кумамото».

В январе 2018 года перешёл в бельгийский клуб «Сент-Трюйден». Дебютировал за команду 7 апреля 2018 года в матче против клуб «Антверпена». 25 ноября 2018 года забил свой первый гол за «Сент-Трюйден» в матче против «Андерлехта».

9 июля 2019 года перешёл в итальянский клуб «Болонья».

31 августа 2021 года перешёл в английский клуб «Арсенал» за 16 млн фунтов стерлингов.

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Японии до 17, до 18, до 19, до 20, до 21 года. В составе сборной Японии до 19 лет стал победителем чемпионата Азии в 2016 году. В 2017 году в составе сборной Японии до 20 лет сыграл четыре матча на чемпионате мира в Южной Корее.

12 октября 2018 года дебютировал в составе первой сборной Японии в товарищеском матче против Панамы. 21 января 2019 года забил свой первый гол за сборную в матче Кубка Азии против Саудовской Аравии. В составе сборной Японии стал серебряным призёром Кубка Азии 2019 года.

Был включён в состав олимпийской сборной Японии на Олимпиаду 2020.

Был включён в состав сборной Японии на чемпионат мира 2022 в Катаре.

Достижения 
 Сборная Японии (до 19 лет)
 Победитель чемпионата Азии (до 19 лет): 2016

 Сборная Японии
 Финалист Кубка Азии: 2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Болоньи»

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Японии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Ависпа Фукуока»
Игроки ФК «Сент-Трюйден»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон